Acca est un nom commun ou un nom propre.

Nom scientifique 
 Acca (O.Berg 1954), un genre de plantes, dont fait partie l’espèce Acca sellowiana ou feijoa, appelé aussi « goyavier du Brésil » ou « goyavier de Montevideo »
Acca (Hübner 1819), un genre de papillons

Nom propre 
 Acca de Hexham († 742), ou Accas, évêque d'Hexham en Northumbrie
 Acca Larentia, déesse de la Rome antique

Sigle 

ACCA est un acronyme pouvant faire référence à :

en France
 Association communale de chasse agréée ;
 Association des combattants de la cause anti-colonialiste ;
 Athlétic Club Centre Alsace ;

au Royaume-Uni
 , association britannique d'experts-comptables diplômés.